Obsjtina Tvrditsa (bulgariska: Община Твърдица) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Sliven, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Tvrditsa delas in i:
 Borov dol
 Bjala palanka
 Sjivatjevo
 Zjlt brjag
 Orizari
 Sborisjte

Följande samhällen finns i Obsjtina Tvrditsa:

 Tvrditsa
 Shivachevo

Trakten runt Obsjtina Tvrditsa består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Tvrditsa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Sliven (region)